Ariadna elaphra est une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Segestriidae.

Distribution 
Cette espèce est endémique de Chine. Elle se rencontre au Hunan et au Fujian.

Publication originale 
 Wang, 1993 : Two new species of segestriid spiders from China (Araneae: Segestriidae). Acta Zootaxonomica Sinica, , , .

Liens externes

Notes et références 

Segestriidae
Espèce d'araignées (nom scientifique)
Faune endémique de Chine